El término Jalón puede hacer referencia a:
 Jalón, municipio de la provincia de Alicante (España).
Salillas de Jalón, municipio de la provincia de Zaragoza (España).
 Río Jalón, afluente del río Ebro (España).
 Río Jalón, también llamado río Gorgos, pequeño río del noreste de la provincia de Alicante (España).
 Jalón, instrumento usado en topografía.

Enlaces externos